Алексей Бунин:
 Бунин, Алексей Николаевич (1858—1906) — русский военачальник, генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.
 Бунин, Алексей Фёдорович (1911—1967) — советский актёр кино и театра, лауреат Сталинской премии третьей степени.